«Балетные туфельки» () — телевизионная адаптация романа Ноэль Стрэтфилд «Балетные туфельки», написанная . Премьера фильма режиссёра Сандры Голдбахер состоялась около Рождества 2007 года на канале BBC1.

Эту телеадаптацию не нужно путать с предыдущей версией, также называющейся «Балетные туфельки» и снятой BBC в 1975 году режиссёром Тимоти Комбрэ.

Сюжет 
Дядя Мэтью (Ричард Гриффитс) является директором и владельцем довольно крупного палеонтологического музея в Лондоне, кроме того, он — преуспевающий палеонтолог. Но однажды к нему приводят маленькую девочку и сообщают, что все её родственники кроме него умерли, а он назван в завещании опекуном. Попрощавшись со скелетом одного из доисторических животных, дядя Мэтью оставляет Сильвию и её няню у себя. Вскоре он уезжает в экспедицию, и вернувшись, привозит девочку-сироту с затонувшего корабля. Так в жизни этого дома появляется Паулина (Эмма Уотсон). Вскоре при сходных обстоятельствах в семье появляются ещё два ребёнка: Петрова (Ясмин Пэйдж) — осиротевшая дочь русских из Владивостока и Поззи — дочь балерины (Люси Бойнтон).

Но вскоре Мэтью пропадает на целых 12 лет. Девочкам приходится учиться жить в преддверии нищеты, учиться зарабатывать деньги своими талантами и быть единой семьёй.

В ролях

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB

Примечания

Ссылки 
 Балетные туфельки на сайте телеканала BBC

Телефильмы Великобритании
Телефильмы 2007 года
Фильмы Би-би-си
Музыкальные фильмы Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Телефильмы на английском языке
Фильмы о балете
Экранизации романов Великобритании